Havrania skala (1156 m) – szczyt w Słowackim Raju
 Havrania skala (930 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji